Fallin' (Alicia Keys), een lied van Alicia Keys uit 2001
 Fallin' (Idaly), een lied van Idaly in samenwerking met SFB en Ronnie Flex uit 2019

Zie ook 
 Falling, doorverwijspagina